Sr1 — односекционный четырёхосный электровоз переменного тока, производившийся Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ) по заказу железных дорог Финляндии (VR). В технической литературе иногда упоминается как ЭС40.

История 

Первый опытный электровоз с номером 3000 был построен в  году. Поставки электровозов в Финляндию начаты с 1973 года и продолжались по 1993 год включительно. Нумерация локомотивов осуществлялась по порядку начиная с 3001. В 1995 году под новым номером 3112 был продан вышеупомянутый самый первый электровоз (Sr1-3000). Данные по выпуску электровозов приведены в таблице:

Электровозы Sr1 стали самыми первыми электровозами на железных дорогах Финляндии.

Название электровоза может быть расшифровано как Sähköveturi raskas — электровоз тяжёлый. По другой версии название расшифровывается как Sekajunaveturi raskas — грузо-пассажирский тяжёлый.

В Финляндии электровоз получил такие прозвища, как:
 Siperian susi — сибирский волк
 Kaalihäkki — клетка для капусты

Конструкция 
Электровоз представляет собой односекционный локомотив, опирающийся на две двухосные тележки. Оборудован автосцепными устройствами системы СА-3 и ударопоглощающими буферами для смягчения удара при сцепке с составом.

Вес электровоза составляет 84 тонны. Длина по осям автосцепки — 18,96 м. Мощность часового режима 3280 кВт, мощность длительного режима 3100 кВт. Конструкционная скорость 140 км/час (у модернизированных электровозов скорость повышена до 160 км/ч).

Электрооборудование поставлялось финской компанией Strömberg.

Фотографии

Общий вид

Детали

Примечания

Ссылки 
 Фотографии и приписка Sr1 на сайте «TrainPix»
 Фотографии Sr1 на сайте «Паровоз ИС»

Электровозы на 25 кВ 50 Гц
Электровозы Финляндии
Локомотивы, появившиеся в 1973 году
Появились в 1973 году в России